SDL steht für:

 SDL (Unternehmen) (Software and Documentation Localization), britischer Softwarehersteller

SDL steht als Abkürzung für:

 Schultheater der Länder, jährlich stattfindendes Schultheaterfestival
 Security Development Lifecycle, Sicherheitsmaßnahme im Entwicklungsprozess für die Umsetzung von Security by Design
 Simple DirectMedia Layer, freie Multimedia-Bibliothek
 Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua, Partei in Fidschi
 Specification and Description Language, im Telekommunikationsbereich verbreitete Beschreibungssprache
 Stammdienststelle der Luftwaffe, ehemalige Dienststelle der Bundeswehr
 Systemdienstleistung in der Elektrizitätsversorgung
 Bahnhof Dillingen (Saar) (DS100-Code)

SDL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Stendal

SdL steht für:
 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft, deutsche Fachzeitschrift
 Sturm der Liebe, deutsche Telenovela

sdl steht für:
 Saudi-arabische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung